Иван Дмитриевич Пашков:
 Пашков, Иван Дмитриевич (ок. 1730—1809) — правитель Харьковского наместничества, действительный статский советник.
 Пашков, Иван Дмитриевич (1921—1993) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).